Руда Журавецька-Осада (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні).
 Руда Журавецька (; ) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні).